Майкл «Майк» Аллен Бантом (; родился 3 декабря 1951 года, Филадельфия, штат Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и тяжёлого форварда. Учился в Университете Сент-Джозефс, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Финикс Санз». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс», «Нью-Йорк Нетс», «Индиана Пэйсерс», «Филадельфия-76», «Менс Сана Сиена», «Ауксилиум Торино» и «Виртус Рим». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1974). Всего за карьеру в НБА сыграл 706 игр, в которых набрал 8568 очков (в среднем 12,1 за игру), сделал 4517 подборов, 1623 передачи, 630 перехватов и 478 блокшотов.

В 1972 году выиграл в составе сборной США серебряные медали Летних Олимпийских игр в Мюнхене.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 
 Статистика выступлений в Серии-А 

Баскетболисты США
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Виртус» Рим
Родившиеся в Филадельфии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1972 года